Il y a eu trois élections partielles au Canada en 2017 :
 Les élections partielles du 3 avril 2017 concernaient cinq circonscriptions : Calgary Heritage, Calgary Midnapore (Alberta), Markham—Thornhill, Ottawa—Vanier (Ontario) et  Saint-Laurent (Québec).
 Les élections partielles du 23 octobre 2017 concernaient deux circonscriptions : Sturgeon River—Parkland (Alberta) et Lac-Saint-Jean (Québec).
 Les élections partielles du 11 décembre 2017 concernaient quatre circonscriptions : Battlefords-Lloydminster (Saskatchewan), Bonavista—Burin—Trinity (Terre-Neuve-et-Labrador), Scarborough—Agincourt (Ontario) et Surrey-Sud—White Rock (Colombie-Britannique).